Supercoppa spagnola o Supercoppa di Spagna (in spagnolo Supercopa de España) è il nome dei tornei spagnoli di varie discipline che contrappongono in generale, a ogni stagione sportiva, la squadra campione nazionale e quella detentrice della Coppa nazionale.

 Supercopa de España, torneo annuale di calcio maschile
 Supercopa Femenina de España, torneo annuale di calcio femminile
 Supercopa de España, torneo annuale di calcio a 5 maschile
 Supercoppa spagnola di hockey su pista
 Supercoppa spagnola di pallacanestro maschile
 Supercoppa spagnola di pallacanestro femminile
 Supercoppa spagnola di pallamano maschile
 Supercoppa spagnola di pallamano femminile
 Supercoppa spagnola di pallanuoto maschile
 Supercoppa spagnola di pallanuoto femminile
 Supercoppa spagnola di pallavolo maschile
 Supercoppa spagnola di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola di rugby a 15 maschile